Mai är ett efternamn som finns på flera språk. Det kan också vara ett kvinnligt fornamn. I det senare fallet är det en stavningsvariant av det betydligt vanligare namnet Maj, som också kan stavas May.

På kinesiska är det ett vanligt efternamn, som skrivs traditionellt 麥, förenklat 麦, pinyin Mài.

För den 31 december 2018 finns följande upplysningar om antal personer bosatta i Sverige:
 Personer med Mai som efternamn 149
 kvinnor med Mai som förnamn 1 382
 män med Mai som förnamn 26

Kvinnor med förnamnet Mai (urval)
 Mai-Lis Hellénius
 Mai Lin
 Mai-Britt Palmroth
 Mai Santesson
 Mai Shanley
 Mai Zetterling

Personer med efternamnet Mai

Män
 Angelo Mai (1782–1854), italiensk kardinal, upptäckare och utgivare av handskrifter
 Mai Cheng (född 1962), kinesisk poet
 Mai Jia (född 1964), kinesisk författare (pseudonym)

Kvinnor
 Mukhtar Mai (född 1972), pakistansk berättare

Källor

Kvinnonamn
Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina